Margon bezeichnet:

 eine „Perle“ in der altgriechischen Sprache
 ein sächsisches Mineralwasser; siehe Margonwasser
 eine französische Gemeinde im Département Hérault; siehe Margon (Hérault)
 eine französische Gemeinde im Département Eure-et-Loir; siehe Margon (Eure-et-Loir)

Margon ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Oscar Margon (1911–1976), deutscher Spanienkämpfer, Mitglied der Bewegung Freies Deutschland in Mexiko sowie Wirtschaftsfunktionär in der DDR

Siehe auch:
 Margon-Haus
 Margon Arena